Фелаверджан:

 Фелаверджан — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.
 Фелаверджан — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан.